Fótos Bóboris ou Fótios Bóboris ( ou ) né à Kranéa en Épire et mort le  était un homme politique grec qui participa à la guerre d'indépendance grecque.

Après , il fut élu au Sénat de la Grèce continentale de l'ouest alors qu'il se trouvait à Missolonghi. Il fut alors délégué à l'Assemblée nationale d'Épidaure.

Il mourut lors des combats du Siège de Missolonghi.

Sources 
  
 Odysséas Bétsos, «Φώτος Μπόμπορης. Ένας αγωνιστής του '21 από την Κρανιά. Η δράση του κι ο ηρωικός θάνατός του στο Μεσολόγγι», Ηπειρωτών Κοινόν - Διεπιστημονική Πολιτιστική Επετηρίδα Κρανιάς Πρέβεζας και πάσης Ηπείρου. 

Naissance en Épire
Membre de l'assemblée nationale d'Épidaure
Décès en février 1826